Bâtiment de l'Assemblée nationale situé à Erevan, Arménie ;
 Bâtiment de l'Assemblée nationale situé à Belmopan, Belize ;
 Bâtiment de l'Assemblée nationale situé à Sofia, Bulgarie ;
 Bâtiment de l'Assemblée nationale situé à Séoul, Corée du Sud ;
 Bâtiment de l'Assemblée nationale situé à Belgrade, Serbie ;
 Bâtiment de l'Assemblée nationale situé à Ljubljana, Slovénie .